Municípios
 Nova União (Minas Gerais)
 Nova União (Rondônia)

 Outros
 Nova União (MMA)